The Crazies puede referirse a:
 The Crazies, película de 1973 dirigida por George A. Romero; o
 The Crazies, película de 2010, remake de la cinta de 1973, dirigida por Breck Eisner.